

Souverains 
 (en russe : ) est un nom porté par plusieurs souverains :
 , roi de Macédoine de -336 à -323, plus connu sous le nom dAlexandre le Grand ;
 , empereur byzantin de 871 à 913 ;
 , pape de 1159 à 1181 ;
 , roi d'Écosse de 1249 à 1286 ;
 , roi de Géorgie de 1639 à 1660 ;
 , roi de Kakhétie de 1736 à 1738 ;
 , empereur de Russie de 1881 à 1894.

 Navires de la Marine impériale de Russie Alexandre III'' peut désigner :
 Empereur  (Император ), cuirassé de la , il fut coulé lors de la bataille de Tsushima le  ;
 Empereur  (Император ), cuirassé de la Marine Impériale de Russie puis de la Marine soviétique, en service dans la flotte de la mer Noire il prit part à la Première Guerre mondiale.

 Pont parisien Alexandre III''' peut aussi désigner :
 Pont Alexandre-III, pont franchissant la Seine entre le 7e et le 8e arrondissement de Paris

Alexandre 03